Friedrich Gutsch ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Gutsch senior, deutscher Buchdrucker und Verleger 
 Friedrich Gutsch junior (1838–1897), deutscher Buchdrucker und Verleger